Juristen kan avse:

Jurist – en person som tagit examen i juridik.
Juristen (målning) – en målning av Giuseppe Arcimboldo.
Juristen (tidskrift) – en dansk juridisk tidskrift som utges av Djøf Forlag.